Elsloo (Friesland), een dorp in de gemeente Ooststellingwerf (Friesland)
Elsloo (Limburg), een dorp in de gemeente Stein (Limburg)
Elsloo (gemeente), voormalige Limburgse gemeente
Kasteel Elsloo, een kasteel in Elsloo (Limburg)